Botnaru este un nume de familie românesc. Printre purtătorii notabili ai acestui nume sunt:

 Anatolie Botnari (n. 1950), cleric ortodox din Republica Moldova, episcop de Cahul și Comrat
 Constantin Botnari (n. 1966), politician din Republica Moldova, deputat în Parlamentul Republicii Moldova 
 Vasile Botnari (n. 1975), economist și om politic din Republica Moldova, fost Ministru al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

Vezi și
Botnaru

Nume de familie românești